Atlantik pode se referir à:

 Atlantik (banda), uma banda de Soca de Trinidad e Tobago
 Hamburg Atlantic Line (Hamburg Atlantik Linie), uma empresa de transporte mais tarde conhecido como Deutsche Atlantik Linie
 Atlantik, a versão alemã do Atlantic (filme)
 Atlantik, um jogo de computador clone Monopoly por KDE (:de:Atlantik (Computerspiel))

Veja também
 Atlantic

Desambiguações de topônimos